Василь Лукич — літературний псевдонім  Володимира Левицького (1856—1938) — український письменник і громадський діяч, нотаріус, видавець, літературознавець, почесний член товариства «Просвіта».
 Лукич Леонід Юхимович (1904—1976) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання.

прізвища